gmina Dębno – w woj. małopolskim
 gmina Dębno – w woj. zachodniopomorskim

dawne gminy:
 gmina Dębno – powiat opatowski, gubernia radomska